Любешо́в () — посёлок городского типа, бывший административный центр Любешовского района (сейчас Камень-Каширский район) Волынской области Украины. Находится в 50–60 км от железнодорожных станций Маневичи и Камень-Каширский. Через местечко проходит автомобильная дорога  к международному пункту пропуска Дольск на белорусско-украинской границе.

Топонимика 
Название местечка «Любашев», видимо, образовалось от славянской основы «люб» (любой). По народному преданию, основателем первого поселения на территории нынешнего городка был охотник Любаш, живший в XV веке. Любаш служил при дворе туровского шляхтича Верли. Верли имел дочь Ядвигу, которую хотел выдать за сына князя Сапеги. Но Ядвига, несмотря на волю родителей, влюбилась в охотника Любаша, поэтому им пришлось убежать далеко от дома и поселиться на берегу небольшой речки, окружённой лесами и болотами.

Во времена владения князей Дольских местечко чаще называли Новым Дольском (старый Дольск находится сейчас возле границы с Беларусью).

Географическое положение 
Любешов расположен на левом берегу реки Стоход (правый приток Припяти), в Волынском Полесье.

Расстояние до областного центра (Луцк) составляет 137 км.

Климат 
Абсолютный максимум температуры воздуха для Любешова +36,9 градуса (10.08.1992), абсолютный минимум − 37,2 градуса (12.01.1950). Суточный максимум осадков — 119 мм (3.07.1991).

История 

Первое письменное упоминание о поселении относится к 1484 году и размещается в Литовском метрике и находится в документе «Декрет о разделе имений Ольбяза, Любашов, Бискупича и Росного с селами между М. Доркгевичем и Я. Довойновичем» от 18 сентября 1484 года (в то время Любешов находился под властью Великого княжества Литовского). Этот документ хранится в Москве в Центральном государственном архиве древних актов (фонд 389, Литовская метрика, опись 1, книга 4, лист 1333). Он опубликован в «Русской исторической библиотеке» (том 27, Санкт-Петербург, 1910 год, 391—392 страницы). Указанный документ утверждает, что Любешов намного старше, поскольку в 1484 году он уже существовал, развивался и даже через суд делили его окрестные имения. Однако более раннего упоминания о нём ещё не найдено. В этом же фонде 389 хранятся ещё два документа, где упоминается Любешов и окрестные населенные пункты, это документ датируемый 1516 годом и документ от 1519 года. В 1516 году местечко упоминается в судебном документе «постановление по жалобам княгини Петрухны Глинской и её сестры Варвары Станкович на их зятя Юрия Рачка, судью Бельского, уклоняющегося от разделения Любешова и других имений, доставшихся им от матери». 9 января 1519 года, местечко упоминается в решении по жалобам «королевского маршалка и секретаря Н. М. Рачковича, в том числе на князя Януша Козечича об имении Ольбяз». В 1547 году местность перешла ко Льву Образцову. По административно-территориальной реформе (1565–1566 годы) Любешов оказался в составе Пинского повета Берестейского воеводства Великого княжества Литовского. После Люблинской унии 1569 года Любешов, как часть Великого княжества Литовского, вошёл в состав Речи Посполитой. В 1653 году местечко сожгли татары, но постепенно оно возрождается.

В 1684 году маршалок литовский Ян Кароль Дольский основал в Любешове монастырь ордена пиар при, котором открылся коллегиум, который стал значительным образовательным центром эпохи просвещения. Коллегиум принимал не только детей шляхетичей, но и крестьян, а также лиц различного вероисповедания будь то не только католики, но и ещё православные, протестанты и иудеи. В 1693 году король польский и великий князь литовский Ян III Собеский даровал местечку магдебургское право.

В 1753–1758 годах в Любешовском пиарском коллегиуме учился знаменитый уроженец Беларуси Тадеуш Костюшко. В 1756 году владельцем Любешова стал Ян Антоний Чарнецкий, который вместе со своей женой Фелицианой пожертвовали значительные средства на строительство монастыря капуцинов в Любешове. 5 мая того же года в Любешов прибыли первые капуцины. Римско-католический епископ Луцкий Антоний Эразм Воллович выдал Litterae Cridae, а 15 августа 1756 года освятил краеугольный камень под строительство нового храма и монастыря, которое началось в 1761 году. Когда строительство было практически закончено, в 1774 году скончался главный меценат Ян Антоний Чарнецкий. Строительство прекратилось на долгие годы, закончили же строить монастырь капуцинов в 1786 году. В том же году епископ Ян Хризостом Каховский освятил храм в честь Святого Франциска Ассизского. В 1788 году был утвержден монастырь.

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Любешов вошёл в состав Российской империи и стал центром Любешовской волости Пинского уезда Минской губернии.

В 1817 году любешовский монастырь капуцинов сильно пострадал от пожара, почти всё было уничтожено огнём, поэтому капуцины покинули его. В 1826 году российские власти превратили пиарский коллегиум в уездное училище. В 1828 году Франциск Владислав Чернецкий, сын основателя монастыря, просил чиновников Минской губернии направить нескольких монахов, которые бы занялись восстановлением храма и монастыря. Сначала губернское правление отказало ввиду того, что почти весь монастырь сгорел. Однако в следующем году было принято решение о назначении отца Яна Канта настоятелем и ответственным за восстановление костёла и монастыря. В 1832 году после подавления восстания 1830 года, царские власти закрыли монастырь капуцинов как ответная мера. 

В XIX веке Любешове ежегодно проводилось три ярмарки, позже четыре. На 1859 год в местечке был 531 двор. В 1896 году здесь насчитывалось 138 дворов и 991 житель, действовали два кирпичных завода, 14 торговых лавок, две школы, два православных храма, один костёл и три еврейских молитвенных дома.

Во времена Первой мировой войны в 1915 году Любешов заняли войска Германской империи. 20 ноября 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика с претензиями на Пинский уезд, в том числе на Любешов. 25 марта 1918 года согласно Третьей Уставной грамоте эта территория провозглашалась частью Белорусской Народной Республики, жители окрестностей местечка получили свидетельства Народного секретариата БНР. В январе 1918 года здесь была провозглашена советская власть, 1 января 1919 года в соответствии с постановлением и съезду КП(б) Беларуси Любешов вошел в состав Белорусской ССР. Согласно Рижскому мирному договору 1921 года он оказался в составе межвоенной Польской Республики, где стал центром гмины Пинского повета Полесского воеводства. 2 января 1926 года ординарий Пинской епархии епископ Зигмунд Лозинский вернул капуцинам остатки монастыря в Любешове. Через два года было принято решение восстановить монастырь. В 1931 году глава ордена отец Мельхиор обратился в вышестоящие органы к отцу Даниэлю с просьбой начать использовать в капуцинском монастыре восточный обряд. На эту роль идеально подходил монастырь в Любешове, на Полесье. 25 апреля 1933 года отец Мельхиор сообщил отцу Даниэлю о принятии восточного обряда, таким образом став униатским монастырём. Первым настоятелем униатского монастыря в Любешове стал Кирилл Фермонт, родом из Нидерладов. За короткий период нидерландские капуцины использующие византийский обряд отстроили храм и монастырь. 30 апреля 1935 года в Любешове был восстановлен монастырь, а 7 сентября того же года епископ Николай Чернецкий освятил восстановленный костёл Святого Франциска Ассизского.

В сентябре 1939 года Любешов вошёл в состав СССР, с приходом советской власти в 1939 году капуцины были вынуждены бежать из своего монастыря. Первоначально местечко находилось в составе БССР, но 4 декабря 1939 года оно было передано в состав УССР. 18 января 1940 года Любешов стал центром Любешовского района Волынской области.

29 июня 1941 года, уже через неделю после начала Великой Отечественной войны Любешов был захвачен нацистскими войсками. В течение всего времени оккупации на территории Любешивского района активно действовали партизанские отряды и силы ОУН-УПА. Некоторое время партизанам Черниговско-Волынского партизанского соединения удавалось даже удерживать на территории Любешова советскую власть, несмотря на длительную оккупацию окрестных районов нацистскими войсками.

В сентябре 1943 года УПА атаковала местечко, но атака была отражена советскими партизанами, которые временно эвакуировали жителей в безопасное место. Следующее нападение произошло 9 ноября 1943 года, в результате которого отрядом УПА были жестоко убиты 283 поляка проживавших там

Оккупация продолжалась до 5 марта 1944 года, когда местечко было освобождено от нацистских войск. В мае 1945 года здесь началось издание районной газеты «Новая жизнь».

В 1975 году здесь действовали завод силикатного кирпича и фабрика хозяйственных изделий. В 1980 году численность населения составляла 3,3 тыс. человек, здесь действовали силикатный завод, фабрика хозяйственных изделий, пищекомбинат, комбинат бытового обслуживания, две общеобразовательные школы, музыкальная школа, профессионально-техническое училище, больница, два Дома культуры и две библиотеки. К большому сожалению, в советскую эпоху в Любешове был разрушен костёл пиаров. Мало что напоминает и славу коллегиума европейского значения. Ни уникальной научной библиотеки, ни лабораторий коллегиума, ни прекрасного ботанического сада. В уцелевшем помещении славного учебного заведения разместились типография, редакция газеты и отдел образования и науки.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь льнозавода.

В Любешове находится администрация Национального природного парка «Припять-Стоход» (созданного 13 августа 2007 года, ранее — региональный ландшафтный парк «Припять-Стоход»), который объединил все заповедные объекты Любешовского района. Общая площадь парка составляет 39315,5 гектар, в том числе 5961,93 гектар земель, которые предоставлены ему в постоянное пользование.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 5731 человек.

Образование 
 Любешовская педагогическая школа (с 1940 года готовила учителей начальных классов).
 Любешовский технический колледж

Транспорт 
Через Любешов проходит дорога Р14, по которой можно добраться до международного автомобильного пункта пропуска «Дольск» на границе с Белоруссией.

Ближайшие железнодорожные станции — Камень-Каширский (конечная станция линии Ковель — Брест) и Маневичи, находятся за 50—60 км от Любешова.

Достопримечательности

Памятники 
В городе был памятник В. И. Ленину. Демонтирован по инициативе местного отделения КПУ 11 декабря 2013 года во время событий Евромайдана.

Архитектурные памятники 
 Здание монастыря и коллегиума пиаров 1753—1758 годов.
 Въездные ворота усадьбы Чарнецких, XVIII век.

Утраченное наследие 
 Костёл Иоанна Богослова, XVIII век.
 Православная церковь Святого Спаса, XIX век.

Известные персоналии

Связанные с Любешовом 
 Антон Мошинский (1800—1893), последний ректор Любешовского коллегиума.
 Тадеуш Костюшко (1746—1817), деятель польского национально-освободительного движения. Учился в Любешове.
 Ежи Цяпинский (1718—1781), проповедник и поэт, известный знаток латыни.
 Станислав Бонифацы Юндзилл (1761—1847), профессор Виленского университета, основатель Вильнюсского ботанического сада.
 Тканко, Александр Васильевич — Герой Советского Союза.
 Казимир Нарбут, педагог и философ, автор учебника «Логика».
 Мацей Догель, автор «Кодекса дипломатического».
 Гриневич, Эдуард Михайлович (31 мая 1985 — 20 февраля 2014), Герой Украины, Боец «Волынской сотни» самообороны, участник Евромайдана.
 Малафеик Иван Васильевич, профессор, доктор педагогических наук, академик УААН.

Почётные граждане Любешова 

 Кравчук Петр Авксентиевич — писатель, краевед.
 Мартынюк Адам Иванович — первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

Уроженцы Любешова 
 Тарас Михалик — известный футболист, игрок команды «Динамо» (Киев) и национальной сборной Украины.
 Навроцкий Вячеслав Александрович — украинский правовед, доктор юридических наук.

Дополнительная информация 
 Метрические книги Любешовской Преображенской православной церкви за период с 1840 по 1859 годы хранятся в Национальном историческом архиве Беларуси в г. Минск

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка поселка на сайте Верховной рады Украины

Литература 
 
 Бущик П. Любешивщина. Историко-краеведческий очерк. — Луцк, ВОРВП «Надстир’я», 1996. ISBN 966-517-075-9.
 Кравчук П. А. Нашему Любешову — 520 лет. Газета «Новая жизнь», 1 мая, 10 июля 2004 г.
 Мошинский А. Хроника коллегиума Любешовского. Краков, 1876, с. 176.
 Тинчук В. Жертвы разбоя. « — О Любешовское гетто.» Газ. Диалог, 10 января 2013 г., с. 10.
 Тинчук В. Смотреть правде в глаза. Газ. Диалог, 10 января 2013 г., с. 10.
 Неймарк К. Молодость древнего парка (К 500-летию Любешова). Газ. Новая жизнь, 8 сентября 1984 г., с. 2-3.

Населённые пункты Любешовского района
Посёлки городского типа Волынской области
Любешов